Nerz steht für:
 Nerz, zwei Raubtierarten aus der Familie der Marder
 Nerzfell, eine Pelzart
  S74 Nerz, ein Schnellboot der Gepard-Klasse (1981)

Nerz ist der Familienname folgender Personen:
 Dominik Nerz (* 1989), deutscher Bahn- und Straßenradrennfahrer
 Joachim Nerz (* 1964), deutscher Botaniker
 Louis Nerz (1866–1938), österreichischer Schauspieler, Regisseur, Dramaturg und Drehbuchautor
 Otto Nerz (1892–1949), deutscher Fußballspieler und Reichstrainer
 Sebastian Nerz (* 1983), deutscher Bioinformatiker und Politiker (FDP)

Siehe auch:

 Polizeiruf 110: Nerze